Файвуш — фамилия, образованная от еврейского личного имени Файвуш ( — также Файвиш и Фавиш).

 Файвуш, Георгий Маркович (род. 1954) — армянский учёный-геоботаник. 
 Файвуш, Яков Аронович (1895 — 1938) — деятель советской разведки, бригинженер.

Примечания